Бошњане може бити:

 Бошњане (Рача), село у општини Рача, Србија
 Бошњане (Параћин), село у општини Параћин, Србија
 Бошњане (Варварин), село у општини Варварин, Србија

или:

 Манастир Бошњане, манастир Епархије крушевачке из 14. века